Маріана Дуке-Маріньо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Хань Сіюнь.
Лурдес Домінгес Ліно виграла титул, у фіналі перемігши Матільд Жоанссон з рахунком 2–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Карла Суарес Наварро
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=0
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Матільд Жоанссон
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=7
| RD1-team3={{nowrap| Лурдес Домінгес Ліно}}
| RD1-score3-1=w/o
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Петра Мартич
| RD1-score4-1= 
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Матільд Жоанссон
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2=7
| RD2-team2=
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Жоанссон
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= І Мейсбургер
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ш Фічмен
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= К Кастаньйо
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Х Сіюнь
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=

 Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е Бірнерова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К Дентоні
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Б Гарсія-Відагані
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Н Братчикова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Л Поус-Тіо
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П Мартич
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= П Герцог
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2011